Pied humide (ou Pieds humides) est le surnom lyonnais donné aux buvettes en plein air de Lyon.

Histoire 
La ville comptait  en 1902, puis seulement 12 en 1974. Le , ils intègrent le giron de la Communauté urbaine de Lyon, ce qui marque la fin des adjudications d'exploitation pour un certain nombre d'années, remplacées par une tacite reconduction annuelle. Aujourd’hui, il en reste quelques-uns : à l'entrée du parc de la Tête d’Or, place Bellecour, place Jean Macé, sur les quais de la Saône ou ceux du Rhône.

Étymologie 
« Ces buvettes de plein air se composaient d’un comptoir revêtu d’étain, abrité d’un toit et de côtés en bois pour protéger des courants d’air. Un plancher surélevait la tenancière et lui tenait les pieds au sec, contrairement aux consommateurs qui, en cas de pluie, avaient les pieds dans l’eau, d’où ce nom de « pieds humides »».

« Devenu trop cher pour les joueurs de boules et les clients des "pieds-humides" (à Lyon, débits de boissons édifiés en plein air, qui  assurent la protection de la tête contre la pluie mais pas les pieds), le beaujolais perdit peu à peu sa position dominante dans les bars et cafés au profit de son rival du Sud, moins coûteux, le côtes-du-rhône." ».

Les buvettes portèrent également le nom de « bancs de tisane » car, à l'origine, la vente d'alcool leur était interdite. Elles servaient donc des boissons chaudes : café ou « coco » (tisane de réglisse, plus citron).

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Madame Girard
 Clotilde Bizolon

Kiosque
Débit de boisson
Culture à Lyon